Лутковка — топоним

 Лутковка () — село в Маловисковском районе Кировоградской области Украины.
 Лутковка — упраздненное село, историческая часть города Лесозаводск в Приморском крае России.
 Лутковка — упраздненное село в Камешкирском районе Пензенской области России.